James Duckworth era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Tseng Chun-hsin ha sconfitto Borna Gojo con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Jiří Veselý (quarti di finale, ritirato)
  Stefano Travaglia (primo turno)
  Aleksandar Vukic (secondo turno)
  Hugo Grenier (secondo turno)

  Altuğ Çelikbilek (secondo turno) 
  Enzo Couacaud (semifinale) 
  Elias Ymer (ritirato) 
  Federico Gaio (primo turno)

Qualificati 

  Gabriel Décamps (quarti di finale)
  Antoine Bellier (primo turno)
  Borna Gojo (finale)

  Rio Noguchi (primo turno) 
  Malek Jaziri (primo turno) 
  Arjun Kadhe (primo turno)

Lucky loser 

  Steven Diez (primo turno)

Wildcard 

  Rishi Reddy (primo turno)
  Saketh Myneni (primo turno)

  S D Prajwal Dev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bengaluru Open I 2022